Pederstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Pederstrup (Ballerup Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Pederstrup Sogn, Ballerup Kommune
 Pederstrup (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Højrup Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Pederstrup (Langeland) – en bebyggelse og et ejerlav i Longelse Sogn, Langeland Kommune
 Pederstrup (Lolland Kommune) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Vesterborg Sogn, Lolland Kommune
 Pederstrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Mogenstrup Sogn, Næstved Kommune
 Pederstrup (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinderslev Sogn, Silkeborg Kommune
 Pederstrup (Syddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nødager Sogn, Syddjurs Kommune
 Pederstrup (Vesterborg Sogn) – en hovedgård i Lolland Kommune
 Pederstrup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Pederstrup Sogn, Viborg Kommune
 Pederstrup (Aarhus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tulstrup Sogn, Aarhus Kommune